Федр может означать:

 Федр — римский баснописец.
 Федр (Платон) — диалог Платона.
 Федр Афинский — философ-эпикуреец.